Leonid Sobolew ist der Name folgender Personen:

* Leonid Nikolajewitsch Sobolew (1844–1913), russisch-bulgarischer General und Politiker
 Leonid Wassiljewitsch Sobolew (1876–1919), russischer Pathologe